Starzyński ist der Familienname folgender Personen:

 Stanisław Starzyński (1853–1935), polnischer Politiker, Jurist und Universitätsprofessor
 Wacław Starzyński (1910–1976), polnischer Radrennfahrer